Малая Алешня — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Малая Алешня — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Малая Алешня — деревня в Ряжском районе Рязанской области.
 Малая Алешня — деревня в Суворовском районе Тульской области.

См. также 
 Малая Алешня — река в Рязанской области.